Dobrocin ist der Name folgender polnischer Ortschaften:

 Dobrocin (Ermland-Masuren)
 Dobrocin (Niederschlesien)